Passen steht für:
 Passen (Jonglieren), das Zuwerfen von Gegenständen
 Passen (Kartenspiele), ein Spielzug
 Passung, das genormte Einpassen von Bauteilen

Passen ist der Familienname von:
 Hermann Passen (1882–1949), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)

Siehe auch:

 Pass (Begriffsklärung)
 Passer (Begriffsklärung)